Der Trat Football Club (Thai: ) ist ein professioneller thailändischer Fußballverein aus Trat, der in der zweithöchsten thailändischen Spielklasse, der Thai League 2, spielt.

Vereinsgeschichte 
Der Trat FC, auch bekannt als The White Elephants, wurde 2012 gegründet. Sie begannen 2012 in der dritten thailändischen Liga, der Division 2, in der Central/East-Region. Gleich im ersten Jahr stiegen sie in die zweite Liga, der Thai Division 1, auf. Hier belegten sie 2013 einen sechsten und 2014 einen siebten Platz. Ein Jahr später, 2015, wurden sie letzter und stiegen wieder in die dritte Liga ab. Hier traten sie 2015 in der Eastern-Region an und stiegen gleich wieder in die Thai Division 1 auf. Nach zwei Jahren in der zweiten Liga stiegen sie mit Ablauf der Saison 2018 in die höchste thailändische Liga, der Thai League auf. Nach zwei Jahren in der ersten Liga stieg man 2021 wieder in die zweite Liga ab.

Stadion 

Der Verein trägt seine Heimspiele in Trat im Trat Province Stadium (Thai: ) aus. Das Stadion ist ein Mehrzweckstadion und hat ein Fassungsvermögen von 6000 Zuschauern. Eigentümer und Betreiber des Stadions ist die Trat Provincial Administration Organization.

Spielstätten seit 2009

Vereinserfolge 
 Regional League Division 2 - Central / East
 3. Platz: 2012 

 Regional League Division 2 - East
 Meister: 2016 

 Thai League 2
 Vizemeister: 2018

Spieler  
Stand: 25. Januar 2023

Ehemalige Spieler

Trainer

Beste Torschützen seit 2012

Saisonplatzierung

Sponsoren

Weblinks 
 
 
 
 Trat FC in der Datenbank von thaileague.co.th
 Trat FC in der Datenbank von globalsportsarchive.com
 Trat FC bei facebook.com

Einzelnachweise / Erläuterungen 

Thailändischer Fußballverein
Gegründet 2012
Sport (Trat)